Grb Reuniona službeno je samo logo na kojem je stilizirani prikaz otoka i natpis "Region Réunion". Ali također postoji i neslužbeni grb Reuniona koji se sastoji od štita na francuskim motivima.

Također pogledajte 

 Zastava Reuniona

Reunion
Réunion